Die Gibraltar Open 2015 (auch European Tour 2015/16 – Event 5) waren ein Snookerturnier, das vom 9. bis 13. Dezember 2015 in der Tercentenary Sports Hall von Gibraltar ausgetragen wurde. Der britische Festlandsbesitz war erstmals Veranstaltungsort eines Profiturniers. Das Minor-Ranglistenturnier gehörte zur Players Tour Championship, die Bestandteil der Snooker-Saison 2015/16 war.

Das Turnier gewann Marco Fu durch ein 4:1 im Finale gegen den Waliser Michael White. Es war sein erster Sieg bei einem PTC-Turnier und sein dritter Turniersieg auf der Snooker Main Tour. Außerdem erzielte er in der zweiten Hauptrunde ein Maximum Break, das vierte Break von 147 Punkten in seiner Karriere.

Preisgeld 
Das Preisgeld entsprach dem der anderen Turniere der European Tour in dieser Saison.

Vorrunde 
107 Profispieler und 72 Amateure hatten für das Turnier gemeldet. Die Profis waren direkt für das Hauptturnier gesetzt; die Amateure mussten in zwei Qualifikationsrunden um die verbleibenden 21 Plätze spielen. Erstmals waren ein Spieler aus Gibraltar und ein Spieler aus Marokko bei einem PTC-Turnier vertreten. Außerdem waren sechs Spieler aus Deutschland an die Südspitze der Iberischen Halbinsel gefahren. Von ihnen schaffte Daniel Schneider als Einziger den Einzug in die Hauptrunde. In seinem dritten Jahr auf der European Tour kam er zum ersten Mal unter die Letzten 128 eines Turniers.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Für die zwei Vorrunden am 4. und 5. November waren die folgenden Paarungen angesetzt:

Runde 1

Runde 2

Hauptrunde 
128 Spieler bestritten ab dem 11. Dezember das Hauptturnier, wobei die erste Hälfte die ersten drei Runden am Freitag austrug, die zweite Hälfte am Samstag. Am abschließenden Sonntag fanden dann die Partien von Achtelfinale bis Finale statt.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Quellen 

2015
Players Tour Championship 2015/16
Billardturnier in Gibraltar